Tim Hortons Brier 2012 – mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu. Odbyły się między 3 a 11 marca 2012 w Saskatoon, Saskatchewan, w Credit Union Centre. 

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Manitoby. Zwycięzca wystąpi na Mistrzostwach Świata 2012 w Bazylei.

Były to szóste mistrzostwa Kanady mężczyzn w curlingu organizowane w Saskatoon i czwarte, które odbyły się w Credit Union Centre. Po 5 latach tytuł mistrza świata powrócił do drużyny z Ontario. Ekipa Glenna Howarda w finale pokonała 7:6 zespół Alberty (Kevin Koe). 3. miejsce zajęła reprezentacja Manitoby (Rob Fowler).



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
11 marca 2012; 18:00; Widownia: 9 974

Mały finał 
11 marca 2012; 9:00; Widownia: 8 954

Półfinał 
10 marca 2012; 19:00; Widownia: 10 049

1-2 
9 marca 2012; 18:30; Widownia: 9 632

3-4 
10 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 419

Round Robin

Sesja 1. 
3 marca 2012; 13:30; Widownia: 10 021

Sesja 2. 
3 marca 2012; 18:30; Widownia: 9 826

Sesja 3. 
4 marca 2012; 8:30; Widownia: 8 016

Sesja 4. 
4 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 631

Sesja 5. 
4 marca 2012; 18:30; Widownia: 8 716

Sesja 6. 
5 marca 2012; 8:30; Widownia: 5 552

Sesja 7. 
5 marca 2012; 13:30; Widownia: 9 631

Sesja 8. 
5 marca 2012; 18:30; Widownia: 7 355

Sesja 9. 
6 marca 2012; 8:30; Widownia: 5 479

Sesja 10. 
6 marca 2012; 13:30; Widownia: 6 689

Sesja 11. 
6 marca 2012; 18:30; Widownia: 7 022

Sesja 12. 
7 marca 2012; 8:30; Widownia: 6 345

Sesja 13. 
7 marca 2012; 13:30; Widownia: 7 289

Sesja 14. 
7 marca 2012; 18:30; Widownia: 7 607

Sesja 15. 
8 marca 2012; 8:30; Widownia: 6 587

Sesja 16. 
8 marca 2012; 13:30; Widownia: 7 451

Sesja 17. 
8 marca 2012; 18:30; Widownia: 9 386

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 The Brier

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Tim Hortons Brier 2012

Sport w Saskatoon
2012 w curlingu
The Brier